Possendorf steht für:

 Possendorf (Bannewitz), ein Ortsteil der Gemeinde Bannewitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Possendorf (Weimar), ein Ortsteil der Stadt Weimar, Thüringen